Adam & Eve oder Adam and Eve (englisch für „Adam und Eva“) steht für:

 Adam & Eve, deutsches Schlagerduo
 Adam & Eve (Unternehmen), US-amerikanisches Erotikunternehmen
 Adam & Eve Records, deutsches Plattenlabel
 Adam and Eve landläufig für: Steinpaar von Boherboy

 Adam and Eve (Kirche), LDS-Kirche

Werktitel:
 Adam & Eve (Sweet-Talks-Album) (1975)
 Adam & Eve (The-Flower-Kings-Album) (2004)
 Adam & Eve (Circa-Tapes-Album) (2013)
 National Lampoon’s Adam & Eve, britischer Film (2005)
 Adam and Eve (Ausstellung), Museum of Modern Art in Saitama, Japan (1992)
 Adam and Eve (Catherine-Wheel-Album) (1997)

Siehe auch:
 Adam und Eva (Begriffsklärung)
 Adamo ed Eva
 Adam i Ewa
 Eva und Adam